Серге́й Влади́мирович Бори́сов (25 января 1983, Ясногорск) — российский трековый велогонщик, выступавший за сборную России в спринте, командном спринте и кейрине в период 2000—2012 годов. Чемпион всероссийских первенств, серебряный призёр чемпионата Европы, участник летних Олимпийских игр в Лондоне. На соревнованиях представлял город Москву и спортивное общество «Динамо», мастер спорта международного класса.

Биография 
Сергей Борисов родился 25 января 1983 года в городе Ясногорске Тульской области, однако впоследствии переехал на постоянное жительство в Москву. Активно заниматься велоспортом начал в раннем детстве, проходил подготовку в училище олимпийского резерва № 2 и в школе высшего спортивного мастерства, в разное время тренировался под руководством таких специалистов как С. В. Хренцов, В. Д. Кирильцев, А. А. Толоманов. Состоял в физкультурно-спортивном обществе «Динамо».

Первого серьёзного успеха добился в 2000 году, когда попал в юношескую сборную России и побывал на юниорском чемпионате мира, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в командном спринте. Год спустя выступил на чемпионате Европы среди юниоров в Италии, где стал бронзовым призёром в индивидуальном спринте и в командном.

На взрослом международном уровне Борисов дебютировал в сезоне 2003 года, принял участие в зачёте домашнего чемпионата Европы в Москве и завоевал в командном спринте бронзовую медаль. В 2008 году одержал победу на чемпионате России в командном спринте и кейрине, намеревался выступить на Олимпийских играх в Пекине, однако незадолго до начала соревнований упал на треке и получил серьёзную травму спины, из-за чего надолго выбыл из состава сборной.

В 2010 году вернулся в строй и стартовал на чемпионате мира в Копенгагене, заняв шестое место в командной гонке спринтеров. В следующем сезоне стал чемпионом России в командном спринте, выиграл бронзу в кейрине на этапе Кубка мира в Астане. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — финишировал седьмым в командном спринте и пятнадцатым в кейрине. Также в этом сезоне взял серебро на этапе Кубка мира в Пекине. Вскоре после этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым российским гонщикам. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по велоспорту
Мастера спорта России международного класса